Logan poate fi:

 Dacia Logan, automobil produs de uzinele Dacia în România
 Renault Logan, automobil produs de uzinele Renault în Rusia, Brazilia, etc.

 Toponime
 Comitatul Logan, numele a mai multor comitate din Statele Unite
 Muntele Logan, munte din masivul Munților Saint Elias, Canada
 Nume de familie
 Johnny Logan, cântăreț și compozitor irlandez

Toponime
Nume de familie